Le sigle MRQ peut faire référence à :
 ministère des Régions du Québec, un ancien ministère du Québec ayant existé de 1998 à 2003 ; 
 Mongoose RuneQuest, une édition du jeu RuneQuest ;
 code AITA de l'aéroport de Marinduque, aux Philippines.

Voir aussi 
 mrq, code IETF et ISO 639-3 du marquisien du nord.